Die vierzehnte Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 1987 Palmares CECAFA Championship, fand vom 13. bis zum 27. Dezember 1987 in Äthiopien statt. Sieben ost- und mittelafrikanische Mannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Gastgeber Äthiopien gewann seinen ersten Titel.

Spielmodus 

Die acht teilnehmenden Teams spielten in zwei Gruppen mit jeweils vier Teams. Im Halbfinale spielten die Gruppenzweiten gegen die Gruppenersten der jeweils anderen Gruppe. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel, die Halbfinalverlierer um Platz 3.

Turnier

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}
Ost-/Mittelafrikameister 1987Äthiopien

Weblinks 

 Das Turnier auf www.rsssf.com

1987
Fußballveranstaltung 1987
Fußball (Äthiopien)
Sportveranstaltung in Addis Abeba
Sportveranstaltung in Asmara